

Sigle 
 Milwaukee Symphony Orchestra – orchestra statunitense

Codici 
 MSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Missoula International, Missoula (Montana), Stati Uniti